Belagerung von Hulst steht für:

 Belagerung von Hulst (1591)
 Belagerung von Hulst (1596)
 Belagerung von Hulst (1645)